

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zakrzew-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Zakrzew-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew

Zobacz też 
 Zakrzew, Zakrzewek, Zakrzewiec, Zakrzewko, Zakrzewo